Чемпионат СССР по гандболу 1966 — 5-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 22 марта 1966 года, последние матчи состоялись 26 сентября 1966 года.

Превью 
5-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1966 г. был проведен по схеме прошлого года. 12 команд 1 группы розыграли чемпионский титул в 1 круг, разделенный на 2 тура. В апреле в Киеве и Ленинграде состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в сентябре все 12 команд собрались в Тбилисие. В итоге каждая команда провела 11 матчей, по одному друг с другом. Последний чемпионат который игрался в 1 круг. Вместо выбывших Буревестник Ташкент и Буревестник Киев, а также армейской команды ГСВГ вошли победитель и второй призер II группы - Даугава Рига и СКА Киев, а также Буревестник Краснодар. Команда из Каунаса - Политехник вновь переименована. Теперь она Жальгирис. А Труд Ленинград теперь Большевик.

Участники

I группа 
 Рига 22-27.03.1966 и Каунас 29.03.-03.04.1966 1--й тур
 Киев 2--й тур 20-26.05.1966

Послесловие 
Первый титул Кунцево. Провал предыдущего чемпиона - МАИ. Резкое падение результативности. СК г.Тирасполь и дебютант Буревестник Краснодар вылетели во 2 группу.

Чемпионаты СССР по гандболу